Аккумулятор ( собиратель, от  собираю, накопляю) — устройство для  накопления энергии с целью её последующего использования.

Типы аккумуляторов 
В зависимости от вида накапливаемой энергии различают:
 Электрические
Электрохимические аккумуляторы
Газовый аккумулятор
 Электрический аккумулятор
Железо-воздушный аккумулятор
 Железо-никелевый аккумулятор
 Лантан-фторидный аккумулятор
 Литий-железо-сульфидный аккумулятор
 Литий-железо-фосфатный аккумулятор
 Литий-ионный аккумулятор
 Литий-титанатный аккумулятор
 Литий-полимерный аккумулятор
 Литий-серный аккумулятор
 Литий-фторный аккумулятор
 Литий-хлорный аккумулятор
 Никель-водородный аккумулятор
 Никель-кадмиевый аккумулятор
 Никель-металл-гидридный аккумулятор
 Никель-натрий-хлоридный аккумулятор
 Никель-цинковый аккумулятор
 Свинцово-водородный аккумулятор
 Свинцово-кислотный аккумулятор
 Серебряно-кадмиевый аккумулятор
 Серебряно-цинковый аккумулятор
 Серно-натриевый аккумулятор
 Цинк-бромный аккумулятор
 Цинк-воздушный аккумулятор
 Цинк-хлорный аккумулятор
 Обратимый топливный элемент
 Конденсатор
 Ионистор
 Электромагнит
 Магнитные
 Механические
 Упругие — основанные на увеличении потенциальной энергии различных сред при их упругой деформации.
 Гидроаккумулятор
 Пневматический аккумулятор
 Пружинный аккумулятор
 Резинный аккумулятор (см. также резиномотор)
 Аккумулятор давления
 Инерционные — основанные на способности тел накапливать кинетическую энергию, например: маховик, гироскоп.
 Гироаккумулятор
 Гравитационные — основаны на изменении потенциальной энергии взаимного положения тел, например: гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС), водонапорная башня.
 Тепловой аккумулятор
 Термос (строго говоря, аккумулятором не является)
 Аккумулятор холода
 Световые, например: кристаллофосфор
 Логические
 Аккумулятор — специальный регистр микропроцессора.

См. также 

 Автомобильный аккумулятор — аккумуляторная батарея, используемая на автомобильном транспорте.
 Нанопроводниковый аккумулятор
 Зарядное устройство
 Элемент AA
 Источник питания
 Батарея (электротехника)
 Эффект памяти аккумулятора
 Контроллер заряда аккумуляторов
 Аккумуляторная топливная система